Pavlik ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Pavlik (1935–2000), deutscher Landespolitiker (Berlin) (SPD)
 Jana Pavlik (* 1947), deutsche Politikerin (FDP)
 Kelly Pavlik (* 1982), US-amerikanischer Boxer
Laslo Pavlik (* 1939), jugoslawischer Radrennfahrer
 Matěj Pavlík (1879–1942), tschechischer orthodoxer Bischof, siehe Gorazd von Prag
 Roger Pavlik (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roman Pavlík (* 1976), tschechischer Fußballtorhüter
 Whitney Pavlik (* 1983), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Wolfgang Pavlik (* 1956), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Pawlik, Pawlyk, Paulik, Paulick